«Лгун» () — черно-белый среднеметражный дипломный фильм режиссёра Мики Каурисмяки.

Сюжет 
Вилле Альфа (Аки Каурисмяки) — начинающий писатель, эксцентричный молодой интеллектуал, который предпочитает безделье какой-либо работе. Целыми днями он гуляет по Хельсинки, встречаясь со своими многочисленными друзьями и приятелями исключительно с одной целью — в который раз занять у них денег. У Вилле, являющегося патологическим лгуном, всегда есть готовые оправдания и самые необычные причины на все случаи жизни, что и не даёт повода его друзьям усомниться в честности молодого человека. Когда разговор заходит о работе, Альфа каждый раз придумывает себе новую презентабельную профессию.

Однажды Вилле встречает Туулу (Пиркко Хямяляйнен) и влюбляется в неё. Девушка работает в парке аттракционов Линнанмяки, но Вилле вынуждает её уйти оттуда и переехать жить к нему. Альфа продолжает безнаказанно совершать дерзкие поступки: вместе с приятелем угоняет автомобиль у фотографа-любителя, крадёт из магазина понравившиеся Тууле антикварные книги. Поначалу их совместная жизнь вполне устраивает девушку, но вскоре ей становится всё тяжелее уживаться с дурными привычками Вилле и полным отсутствием у него стремления найти хорошую, стабильную работу. В итоге, она уходит от молодого человека со скандалом.

Расставание с Туулой едва не заставляет Вилле переосмыслить свою жизнь, но для вечного бродяги и лжеца стать честным порядочным человеком и вернуть долги оказывается непосильной задачей. В один прекрасный момент его ложь неожиданно раскрывается, но Вилле удаётся улизнуть. На противоположной стороне улицы он внезапно видит Туулу и понимает, что она всё-таки дорога ему. Зайдя в цветочный магазин за букетом для любимой, Вилле сталкивается лицом к лицу с грабителем и пытается бежать, но тот успевает пару раз выстрелить в него. Испуганная девушка подбегает к Вилле, лежащему на тротуаре, а налетчик скрывается с места преступления.

В ролях 
 Аки Каурисмяки — Вилле Альфа
 Пиркко Хямяляйнен — Туула
 Юусо Хирвикангас — Юусо
 Ларс Линдберг — Гарри
 Эса Сирккунен — Олли
 Марья Хейсканен — девушка из киоска
 Матти Пеллонпяя — поклонник Чендлера
 Микко Маттила — поклонник Хемингуэя

Художественные особенности 

Фильм показывает жизнь Финляндии начала 1980-х годов, но визуально отсылает к традиции французской новой волны. Атмосфера фильма схожа с атмосферой богемной жизни Парижа 1960-х годов, запечатлённой в лентах молодых режиссёров — представителей нового французского кинематографа. Образ Вилле Альфа, по признанию Аки Каурисмяки, является «реверансом» в сторону героев Жана-Пьера Лео в ранних фильмах Франсуа Трюффо.

Интересные факты 

 Вилле Альфа «воскресает» и появляется в качестве второстепенного персонажа следующего фильма Мики Каурисмяки — «Никчёмные» (1982). Также киноперсонаж присутствовал в эпизоде фильма Ансси Мянттяри «Апрель — самый жестокий месяц» (1983).
 Персонаж Вилле Альфа носит имя будущей продюсерской компании братьев Каурисмяки — Villealfa Filmproduction Oy, которая, в свою очередь, была названа в честь фильма «Альфавилль» Жана-Люка Годара.
 Это первый и последний полнометражный фильм, в котором Аки Каурисмяки предстал в качестве исполнителя главной роли.

Ссылки 
 Фильм на сайте IMDB 

Фильмы-драмы Финляндии
Фильмы-драмы ФРГ
Фильмы на финском языке
Фильмы о писателях
Чёрно-белые фильмы Финляндии
Чёрно-белые фильмы Германии
Чёрно-белые фильмы 1981 года
1981 год в Финляндии